Железняк, Сергей:
 Железняк, Сергей Владимирович (род. 1970) — российский государственный деятель, политик, управленец, депутат Государственной Думы Российской Федерации.
 Железняк, Сергей Павлович (1909—?) — Герой Социалистического Труда.